American Buffalo – film del 1996 diretto da Michael Corrente
 American Buffalo – moneta degli Stati Uniti d'America
 American Buffalo – opera teatrale di David Mamet del 1975